Рекрут Світлана Валеріївна (нар. 27 лютого 1983, м. Гайсин, Вінницька обл.) — директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб(з 18 липня 2019 року).

Життєпис 
У 2005 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю банківська справа.
Навчалася в Університеті Центрального Ланкаширу (Велика Британія), де здобула ступінь MBA.
Практичні та професійні навики в фінансовій та банківській сферах, зокрема, здобувала під час роботи в:
 Swedbank, департамент фондового ринку та відділ ризик-менеджменту;
 інвестиційній компанії Concorde Capital;
 рейтинговому агентстві Кредит-Рейтинг, де очолювала відділ фінансових операцій.

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб працює з 2014 року. З самого початку займалась питанням виведення неплатоспроможних банків з ринку, зокрема, підготовкою планів врегулювання неплатоспроможних банків, проводила роботу щодо пошуку та залучення потенційних інвесторів для неплатоспроможних банків з метою виведення їх з ринку найменш витратним способом.

У 2017—2019 роках — заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У цей період очолювала напрям управління активами та реалізації майна неплатоспроможних банків, а також виведенням неплатоспроможних банків з ринку. Також займалась створенням в Україні прозорого та конкурентоздатного ринку непрацюючих кредитів (NPL), залученням до продажу проблемних активів компаній зі світовим ім'ям.

З 18 липня 2019 року адміністративною радою Фонду призначена на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб . Призначення головою Фонду припало на етап його трансформації, в епоху нових викликів та важких завдань. Основним завданням є продовження виконання зобов'язань перед кредиторами банків і державою.
За період своєї роботи у Фонді гарантування вкладів Світлана Рекрут неодноразово наголошувала на необхідності стягнення відшкодування збитків з колишніх акціонерів і топ-менеджерів банків за доведення банків до неплатоспроможності, і роботу Фонду в цьому напрямку планує продовжити.

У 2020 р. потрапила до рейтингу ТОП-100 успішних жінок України суспільно-політичного журналу «Новое время».

Науковий ступінь 
У 2014 році захистила наукову роботу та отримала ступінь кандидата економічних наук.

Сім'я 
Чоловік — Михайло Загрійчук (нар. 27 березня 1979 року), Заступник Міністра охорони здоров'я України.

Син — Віктор Загрійчук (нар. 2006).

Примітки

Джерела 
Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Випускники Західноукраїнського національного університету
Українські економістки
Уродженці Гайсина
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб